Las siglas SNA pueden hacer referencia a:

 Sistema Nervioso Autónomo: parte del sistema nervioso de los animales superiores, incluido el hombre.
 Systems Network Architecture: la arquitectura de red de IBM.
 Sociedad Nacional de Agricultura, de Chile.
 San Nicolás de los Arroyos, ciudad en Argentina
 Sistema Nacional Anticorrupción en México.
 Sandy Acceleration's New Acceleration, una arquitectura de aceleración gráfica.
 Análisis de redes sociales (SNA - Social Network Analysis)